Púixkino (Moscou), ciutat de la província de Moscou, a Rússia
 Púixkino (Primórie), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Púixkino (Khabàrovsk), poble del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Púixkino (Sovetski), poble de la república de Crimea, a Rússia
 Púixkino (Djankoi), poble de la república de Crimea, a Rússia
 Púixkino (Aluixta), poble de la república de Crimea, a Rússia
 Púixkino (Krasnogvardéiskoie), poble de la república de Crimea, a Rússia
 Púixkino (Krasnoiarsk), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia